Kaffeeberg steht für:
 Kaffeeberg, ein Berg in Danzig,  Woiwodschaft Pommern, Polen; siehe Wzgórze Kawowe
 Kaffeeberg, ein Berg in Międzyzdroje, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Kaffeeberg, ein Straßenname in Ludwigsburg; siehe Liste der Kulturdenkmale in Ludwigsburg#K
 Kaffeeberg, ein denkmalgeschütztes Objekt in Ludwigsburg (Schlossstraße 27); siehe Liste der Kulturdenkmale in Ludwigsburg#S